

Architettura 
 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi – azienda ospedaliera pubblica di Catania
 Bastione Garibaldi – bastione delle mura di Grosseto
 Caserma Garibaldi – edificio storico di Napoli
 Arena Garibaldi – stadio di Pisa
 Torri Garibaldi – due grattacieli di Milano
 Garibaldi-Meucci Museum – monumento nazionale degli Stati Uniti a Staten Island a New York

Cinema 
 Garibaldi  – film del 1907 diretto da Mario Caserini
 Garibaldi  – film del 1986 diretto da Josè Ambriz

Cucina 
 Garibaldi – cocktail
 Biscotti Garibaldi – dolci britannici

Geografia
Argentina
Garibaldi  – città nella Provincia di Santa Fe, Argentina
Isola Garibaldi  – isola della Provincia di Entre Ríos

Australia
Garibaldi  – città nello Stato di Vittoria

Canada
Garibaldi  – città della Columbia Britannica
Nevaio Garibaldi  – campo di ghiaccio

Cile
Fiordo Garibaldi  – fiordo della Regione di Magellano e dell'Antartide Cilena
Ghiacciaio Garibaldi  – ghiacciaio della Regione di Magellano e dell'Antartide Cilena
Puerto Garibaldi  – porto all'interno del Fiordo Garibaldi situato nella Regione di Magellano e dell'Antartide Cilena

Brasile
Garibaldi  – città della regione Rio Grande do Sul

Colombia
Garibaldi  – città del Dipartimento di Antioquia

Guatemala
Garibaldi  – città del Dipartimento di Quetzaltenango
Garibaldi  – città del Dipartimento di Guatemala

Italia
Monte Garibaldi – picco della catena di monti vulcanici Garibaldi
Porto Garibaldi – porto e località balneare nella provincia di Ferrara, frazione del Comune di Comacchio
Villa Garibaldi – frazione del Comune di Roncoferraro in provincia di Mantova
Villa Garibaldi – frazione del Comune di San Benedetto Po in provincia di Mantova
Carano Garibaldi – frazione del Comune  di Aprilia in provincia di Latina
Quartiere Borgo Garibaldi  – quartiere storico di Marino in provincia di Roma

Italia, Svizzera
Cima Garibaldi  – montagna delle Alpi della Val Müstair nelle Alpi Retiche occidentali

Messico
Garibaldi  – città dello Stato del Guanajuato

Perù
Garibaldi Hacienda  – città del Dipartimento di Moquegua

Stati Uniti d'America
Garibaldi  – città della regione dell'Oregon

Uruguay
Garibaldi  – città del Dipartimento di Salto, Uruguay

Guerra 
Battaglione Garibaldi (guerra di Spagna)  – denominazione adottata all'inizio della Guerra di Spagna dai reparti di volontari italiani nelle Brigate Internazionali
Brigata Garibaldi (guerra di Spagna)  – denominazione adottata dal Battaglione Garibaldi (guerra di Spagna) a partire dal novembre del 1936
Distaccamenti, Battaglioni, Brigate "Garibaldi"  – denominazione adottata dalle formazioni partigiane italiane fondate dal PCI.
Divisione Garibaldi "Cichero"  – denominazione di una formazione partigiana italiana operante sulle alture di Genova
8ª Brigata Garibaldi "Romagna"  – denominazione di una formazione partigiana italiana operante sull'Appennino forlivese
Divisione italiana partigiana Garibaldi (Montenegro)  – denominazione di una formazione partigiana italiana operante in Montenegro
Brigata bersaglieri "Garibaldi"  – denominazione adottata da un reparto dell'Esercito Italiano
 182º Reggimento fanteria corazzata "Garibaldi" fu l'erede diretto della formazione partigiana Divisione italiana partigiana Garibaldi (Montenegro) e successivamente del Reggimento Fanteria Garibaldi di Viterbo dal 1945 assegnato alla Divisione Folgore e dal 1949 con sede a Sacile, sciolto nel 1976

Nautica 
 Garibaldi – nave traghetto della Bluvia (Rete Ferroviaria Italiana)
 Garibaldi  – fregata di I rango ad elica, varata nel 1860
 Garibaldi – piroscafo appartenuto alla Tirrenia di Navigazione varato nel 1906
 ARA Garibaldi  – incrociatore corazzato della Armada de la República Argentina varato nel 1895

Persone 
Garibaldi (famiglia)  – famiglia di origine ligure
Anita Garibaldi  – la più nota delle mogli di Giuseppe Garibaldi
Antonio Maria Garibaldi  – deputato del Regno di Sardegna
Carlino Garibaldi  – deputato del Regno di Sardegna
Giovanni Battista Garibaldi  – deputato del Regno di Sardegna
Menotti Garibaldi  – generale e politico italiano, primogenito di Giuseppe e Anita Garibaldi
Ricciotti Garibaldi  – quarto figlio di Giuseppe Garibaldi, deputato del Regno d'Italia
Clelia Garibaldi  – scrittrice, primogenita di Giuseppe Garibaldi e Francesca Armosino
Manlio Garibaldi  – militare, ultimogenito di Giuseppe Garibaldi e Francesca Armosino
Peppino Garibaldi  – nipote di Giuseppe Garibaldi, figlio di Ricciotti Garibaldi
Ezio Garibaldi  – nipote di Giuseppe Garibaldi, figlio di Ricciotti Garibaldi, politico e generale 
Sante Garibaldi  – nipote di Giuseppe Garibaldi, figlio di Ricciotti Garibaldi
Ricciotti Garibaldi jr  – nipote di Giuseppe Garibaldi, figlio di Ricciotti Garibaldi
Carlo Giuseppe Domenico Garibaldi  – letterato e medico ligure
Joseph Garibaldi  – pittore francese
Carmine Garibaldi  – attore italiano
Tomás Garibaldi  –  calciatore argentino
Pietro Garibaldi  – economista italiano
Luciano Garibaldi  – giornalista italiano
Pietro Antonio Garibaldi  – vescovo e diplomatico italiano

Urbanistica 
 Parco provinciale Garibaldi – parco nazionale canadese nella provincia della Columbia Britannica, in Canada
 Villa Garibaldi – giardino pubblico di Palermo, in Italia

Trasporti 
Francia
Garibaldi è una stazione della metropolitana di Lione
Garibaldi è una stazione della metropolitana di Parigi

Italia
Garibaldi FS è una stazione della metropolitana di Milano
Garibaldi è una stazione della metropolitana di Napoli
Milano Porta Garibaldi è una delle principali stazioni ferroviarie di Milano
Casalecchio Garibaldi è una stazione ferroviaria di Casalecchio di Reno

Messico
Garibaldi è una stazione della metropolitana di Città del Messico

Altro
 Garibaldi – gruppo musicale messicano
 Garibaldi – saggio storico di Luciano Bianciardi 
 4317 Garibaldi – asteroide
 Inno di Garibaldi – inno patriottico del Risorgimento italiano
 Pesce Garibaldi – un pesce della famiglia dei Pomacentridi
 500 lire Garibaldi – moneta in argento commemorativa del centenario della morte di Garibaldi
 Toscano Garibaldi  – sigaro della famiglia dei Toscani
 Ammezzato Garibaldi  – sigaro della famiglia dei Toscani, è la metà di un Toscano Garibaldi

Pagine correlate 
Giuseppe Garibaldi (disambigua)
Ponte Garibaldi
Garibaldo (disambigua)
Corso Giuseppe Garibaldi
Porta Garibaldi
Piazza Garibaldi
Teatro Garibaldi
Via Garibaldi
Monumento a Giuseppe Garibaldi
Monumento equestre a Giuseppe Garibaldi